«A Teenager in Love» — песня американской группы Dion and the Belmonts. Была издана отдельным синглом в марте 1959 года.

В США песня достигла 5 места в Billboard Hot 100. В Великобритании в мае 1959 года сразу три версии этой песни были в первой двадцатке — группы Dion and the Belmonts, Марти Уайлда и Крейга Дугласа.

Авторы песни — Дос Помус (слова) и Морт Шуман (музыка).

«A Teenager in Love» считается одной из величайших песен в истории рок-н-ролла. Оригинальная версия песни «A Teenager in Love» в исполнении группы Dion and the Belmonts входит в составленный Залом славы рок-н-ролла список 500 Songs That Shaped Rock and Roll.

Примечания

Ссылки 

Songs by Doc Pomus
 

Песни 1959 года
Синглы 1959 года
Песни на слова Дока Помуса
Песни, написанные Мортом Шуманом
Песни Диона
Песни Хелен Шапиро
Песни Red Hot Chili Peppers
Синглы Laurie Records